Trigonarthron är ett släkte av skalbaggar. Trigonarthron ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Trigonarthron